Лудольф Эдуардович Стефани (1816—1887) — немецко-российский  и .

Биография 
Учился в Лейпцигском университете, где получил степень доктора философии; много путешествовал с научной целью по Европе и Малой Азии; в 1846 г. был приглашен профессором на кафедру древнеклассической филологии, эстетики и теории искусства в Императорский Дерптский университет; в 1850 г. переехал в Петербург и был избран в члены Академии наук; позже был хранителем Отделения классических древностей Эрмитажа (с 1851 года) и членом Императорской археологической комиссии.

Труды 
 «Der Kampf zwischen Theseus und Minotauros» Лпц., 1842);
 «Titulorum graecorum partes I—V» Дерпт, 1848—50);
 «Reise durch einige Gegenden des nördlichen Griechenland» (Лпц., 1843);
 «Путеводитель по античному отделению Эрмитажа» (М., 1856 г.);
 «Der ausruhende Heracles» («Memoires der Petersburger Akademie», т. VIII): «Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der alten Kunst» (ib., т. IX; то же и на русском языке в приложении к IV т. «3аписок Академии наук»,1863 г., № 1): «Boreas und Boreaden» (ib., т. XVI);
 «Die Antikensammlung zu Pawlowsk» (ib., т. XVIII: «Antiquités du Bosphore Cimmérien» (СПб, 1854);
 «Apollon Boedromios» (СПб., 1860: на русском языке в «Записках Академии наук», 1863, № 1);
 «Parerga archaeologica», I—XXX («Bulletin de Antiquités» (изд. Академии наук);
 «Compte-Rendus de la Commission Impériale archéologique pour les années 1859—81» (21 т., СПб., 1860—83; здесь помещались исследования Стефани о предметах, поступавших в археологическую комиссию),
 «Die Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage» (СПб., 1869);
 «Die Silbervase von Nikopol» (СПб., 1873);
 «О подлоге имен древнеклассических художников на разных камнях» («Ученые записки Имп. академии наук», т. I)

Примечания

Источники 
 
 
 

Выпускники Лейпцигского университета
Доктора философии
Профессора Императорского Дерптского университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Члены Баварской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище